Strzelce Krajeńskie – miasto w województwie lubuskim, stolica powiatu strzelecko-drezdeneckiego, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelce Krajeńskie
 Strzelce Krajeńskie – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 Strzelce Krajeńskie – dawna gromada
 Strzelce Krajeńskie – nieczynna stacja kolejowa w Strzelcach Krajeńskich, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Strzelce Krajeńskie, Powiat strzelecko-drezdenecki, Łucznik Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie Osiedle, Strzelce Krajeńskie Wschód, Strzelce Klasztorne, Linia kolejowa Strzelce Krajeńskie – Lubiana